Schlacht bei Dunbar ist der Name folgender Schlachten:

* Schlacht bei Dunbar (1296) während der Schottischen Unabhängigkeitskriege
 Schlacht bei Dunbar (1650) nach dem Englischen Bürgerkrieg